Eerste klasse (1995/1996) była 93. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RSC Anderlecht. Nowym mistrzem Belgii został zespół Club Brugge.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii